Маза́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 90 км на північ від Марселя, 28 км на північний схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2285 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5826,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Історія муніципалітету Мазан 
 Мазан на сайті французького Національного інституту географії
 Мазан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Мазан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз